

Geografia
 Gorno – comune italiano della provincia di Bergamo
 Górno – comune rurale polacco del distretto di Kielce
 Gorno-Altajsk – capitale della Repubblica dell'Altaj, repubblica autonoma della Russia sud-occidentale
 Gorno-Čujskij – insediamento di tipo urbano della Russia

Persone
 Giovanni Gorno Tempini – dirigente d'azienda italiano
 Marisa Gorno – ex calciatrice italiana
 Reinaldo Gorno – maratoneta argentino